Hacktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hacktjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (7,68 ha)
Hacktjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Hacktjärnarna, sjö i Sandvikens kommun,  (6,71 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn